Cuba (land), een land in het Caribisch gebied
Cuba (1902-1959), historische periode van dit land
Cuba (eiland), een eiland in het Caribisch gebied, behorende tot het gelijknamige land

Verenigde Staten:
Cuba (Alabama), een plaats in de staat Alabama
Cuba (Illinois), een plaats in de staat Illinois
Cuba (Kansas), een plaats in de staat Kansas
Cuba (Missouri), een plaats in de staat Missouri
Cuba (New Hampshire), een plaats in de staat New Hampshire
Cuba (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico
Cuba (stad in New York), een stad in de staat New York
Cuba (dorp in New York), een dorp in de staat New York
Cuba City, een plaats in de staat Wisconsin
Cuba Township, een plaats in de staat Minnesota

Overige:
Cuba (mythologie), een Romeinse godin
Cuba (Portugal), een plaats in Portugal
Cuba (scheepswrak), een scheepswrak

Zie ook
Cuba Cola, een Zweeds colamerk
Cuba libre, een cocktailrecept dat behoort tot de zogenaamde Longdrinks
Cuba Special, een cocktailrecept dat behoort tot de zogenaamde Shortdrinkcocktails
Cherveix-Cubas, een gemeente in Frankrijk
Cuba Gooding jr., een Amerikaanse acteur
 een straat en een wijk in het Central business district van Wellington (Nieuw-Zeeland)
County that Used to Be Avon (CUBA)